Павловац може бити:

 Павловац (Топола), насеље у општини Топола, Србија
 Павловац (Врање), насеље града Врања, Србија
 Павловац (Пале), насеље у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Павловац (Бања Лука), насеље града Бање Луке, Република Српска, БиХ
 Павловац (Источна Илиџа), градско насеље у општини Источна Илиџа, град Источно Сарајево, Република Српска, БиХ
 Павловац (Велики Грђевац), насеље у општини Велики Грђевац, Хрватска
 Павловац (Слуњ), насеље града Слуња, Хрватска
 Павловац Вребачки, насеље града Госпића, Хрватска 

или:

 Манастир Павловац, манастир Српске православне цркве на планини Космај, у Шумадијској епархији
 Павловац (тврђава), средњовековни град и тврђава у општини Пале, Република Српска, БиХ
 Павловац (биљка), биљка